De 16e editie van de Europe Cup werd gehouden in 1993 in de Noorse plaats Kristiansand. Het toernooi werd gewonnen door het Deense Lillerød BK.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

1993
Sport in 1993
Europees kampioenschap in Noorwegen
Kristiansand